

Codici 
 DJI – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Gibuti
 dji – codice ISO 639-3 della lingua djinang

Geografia
 Gibuti – località in Africa

Persone
 Abdou Alassane Dji Bo – judoka
 Master Dji – rapper

Aziende
 DJI – azienda professionale di droni

Economia
 Dow Jones Industrial Average – stock market index
 Dow Jones Indexes – joint venture